Ken (arquitetura) — unidade de medida
 Ken (boneco) — personagem da linha de brinquedos Barbie